Woodville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Woodville Historic District (Woodville, Mississippi), NRHP-ID 82003122
 Woodville Historic District (Lewiston-Woodville, North Carolina), NRHP-ID 98001112